Domenico Pittella – politico italiano, padre di Gianni e Marcello
Gianni Pittella – politico italiano, figlio di Domenico e fratello di Marcello
Marcello Pittella – politico italiano, figlio di Domenico e fratello di Gianni